Burston je lahko:
 Samuel Roy Burston, general
 Burston, Buckinghamshire
 Burston, Devon
 Burston, Norfolk
 Burston, Staffordshire

Glej tudi 
 seznam priimkov (B)